Ел Пастал има више значења:

 Ел Пастал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пастал, Сан Дамијан (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пастал (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику